Il doppio  del Tallahassee Tennis Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Eric Butorac e Scott Lipsky erano i detentori del titolo, ma Butorac ha deciso di partecipare al Barcelona Open Banco Sabadell 2010.

Lipsky ha fatto coppia con David Martin, ma ha perso nel 1º turno contro Robert Kendrick e Bobby Reynolds.

Stephen Huss e Joseph Sirianni hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Robert Kendrick e Bobby Reynolds

Teste di serie

 Rajeev Ram /  Travis Rettenmaier (semifinali)
 Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)

 Carsten Ball /  Chris Guccione (primo turno) 
 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2010